Evil Anal ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel und von Pornodarsteller und Regisseur Manuel Ferrara.

Von 2006 bis 2014 wurden 22 Teile der Reihe gedreht. 2009 bis 2011 wurde die Serie jeweils mit dem AVN Award als Best Anal-Themed Series ausgezeichnet.

Darsteller 
 Evil Anal 1 (2006): Jasmine Byrne, Judith Fox, Mia Bangg, Bibi Black, Rio Mariah, Velicity Von
 Evil Anal 2 (2007): Alexis Silver, Aubrey Addams, Dana DeArmond, Gianna Lynn, Gianna Michaels, Harmony Rose, Jenna Haze, Lexi Bardot, Naomi, Sativa Rose, Tia Sweets, Vanessa Lane, Alicia Angel, Chloe Dior, Georgia Peach
 Evil Anal 3 (2007): Adrianna Nicole, Annette Schwarz, Lexi Love, Maya Hills, Mia Bangg, Mia Rose, Vanessa Monet
 Evil Anal 4 (2007):  Lea Lexus, Natalli DiAngelo, Regina Moon, Ricki White, Roxy Panther, Sabrina Rose, Tarra White
 Evil Anal 5 (2008): Bobbi Starr, Britney Stevens, Dana DeArmond, Jandi Lin, Summer Storm, Kathy Anderson, Sandy Style, Sarah Blue
 Evil Anal 6 (2008): Cecilia Vega, Helena Sweet, Lea Lexus, Lucy Belle, Renae Cruz, Ricki White, Sabrina Sweet
 Evil Anal 7 (2008): Lexi Love, Loona Luxx, Melissa Lauren, Mya Nichole, Phoenix Marie
 Evil Anal 8 (2008): Andi Anderson, Harmony Rose, Jamie Elle, Kristina Rose, MacKenzee Pierce, Maya Hills, Mya Nichole
 Evil Anal 9 (2009): Chayse Evans, Dana DeArmond, Emma Heart, Kelly Divine, Riley Evans, Velicity Von, Kaiya Lynn, Mika Tan, Holly West
 Evil Anal 10 (2009): Adrianna Nicole, Andi Anderson, Bobbi Starr, Chayse Evans, Jessica Moore, Madison Parker, Phoenix Marie
 Evil Anal 11 (2010): Amy Brooke, Kayla Carrera, McKenzie Lee, Tarra White, Tori Black
 Evil Anal 12 (2010): Angel Dark, Bridgette B, Katie St. Ives, Lea Lexus, Lou Charmelle, Riley Evans
 Evil Anal 13 (2011): Katsuni, Asa Akira, Chanel Preston, Kristina Rose, Amy Brooke
 Evil Anal 14 (2011): Brandy Aniston, Krissy Lynn, Liza Del Sierra, Victoria White
 Evil Anal 15 (2012): Ivana Sugar, Anissa Kate, Cassandra Nix, Chastity Lynn
 Evil Anal 16 (2012): Jessie Volt, Kristina Rose, Chanel Preston, Phoenix Marie, Chastity Lynn
 Evil Anal 17 (2013): Sheena Shaw, Claire Robbins, Bridgette B, Dana Vespoli, Eva Karera
 Evil Anal 18 (2013): Bailey Blue, London Keyes, Princess Donna, Dana DeArmond, Mia Gold
 Evil Anal 19 (2013): Jayden Lee, Jessie Volt, Dana Vespoli, Gia DiMarco, Bonnie Rotten
 Evil Anal 20 (2013): Bailey Blue, Krissy Lynn, Trinity St. Clair, Aleksa Nicole, Alexis Monroe
 Evil Anal 21 (2014): Bonnie Rotten, London Keyes, Cameron Canada, Alby Rydes
 Evil Anal 22 (2014): Eva Karera, Kayden Kross, Marika Hase, Veruca James
 Evil Anal 23 (2016): Abby Cross, Jasmine Jae, Karmen Karma, Kenzie Taylor

Auszeichnungen 
 2008: AVN Award – Best Sex Scene Coupling – Video – Evil Anal 2 – Jenna Haze und Manuel Ferrara
 2009: AVN Award – Best Anal-Themed Series
 2010: AVN Award – Best Anal-Themed Series
 2011: AVN Award – Best Anal-Themed Series

Weblinks 
 Evil Anal in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film